Route départementale 301 (Pas-de-Calais)
 Route départementale 301 (Val-d'Oise)